Tobakstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tobakstjärnen, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (5,38 ha)
Tobakstjärnarna, sjö i Härjedalens kommun, 
Tobakstjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Tobakstjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn